Obhájcem titulu byl Roger Federer, který v loňském finále porazil Andy Murrayho. Pokud by zvítězil v tomto ročníku, mohl se s pěti tituly odpoutat od čtyřnásobného vítěze turnaje Andre Agassiho, a jako jediný dosáhnout rekordního pátého titulu v otevřené éře. V semifinále však nestačil na Srba Novaka Djokoviće a podlehl mu ve třech setech 6–7, 5–7, 4–6.

První hráč světa Rafael Nadal mohl turnajovým vítězstvím získat čtvrtý grandslam v řadě a navázat na čtyřicet dva let starý výkon Australana Roda Lavera, který vyhrál grandslam v letech 1962 a 1969. Ve čtvrtfinále ovšem podlehl krajanu Davidu Ferrerovi po sadách 4–6, 2–6, 3–6.

Vítězem se podruhé stal Srb Novak Djoković, když ve finále porazil Skota Andyho Murrayho. Ten se tak nestal prvním britským mužem, jenž mohl triumfovat ve dvouhře na grandslamu po sedmdesáti pěti letech. Poslední, kterému se to povedlo byl Fred Perry v roce 1936.

Nasazení hráči

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. kolo
| RD2=2. kolo
| RD3=3. kolo
| RD4=4. kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Nadal
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3= 
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Daniel
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=r
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= R Sweeting
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= B Tomic
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Chardy
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=65
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Falla
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=66
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= F López
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Serra
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=68
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Štěpánek
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= D Gremelmayr
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= R Machado
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4=1
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Giraldo
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= D Young
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= M Čilić
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Nadal| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= R Sweeting
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= B Tomic
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= F López
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Štěpánek
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Giraldo
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=61
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Nadal
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= B Tomic
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4=62
| RD3-score03-5=7
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= M Čilić
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=65
| RD3-score04-4=7
| RD3-score04-5=9

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Nadal
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=15
| RD4-team02= M Čilić
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=3
| RD4-score02-4= 
| RD4-score02-5= 
}}

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=1. kolo
| RD2=2. kolo
| RD3=3. kolo
| RD4=4. kolo

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= J Melzer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= V Millot
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= C Ball
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= P Riba
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= D Sela
| RD1-score05-1=613
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= JM del Potro
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Žemlja
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=2
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= M Baghdatis
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= G García-López
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Berrer
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= E Schwank
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= L Mayer
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= I Marčenko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= K Beck
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4=r
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= A Murray
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= J Melzer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= P Riba
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= PR
| RD2-team03= JM del Potro
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= M Baghdatis
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=32
| RD2-team05=

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2011